Onderstaande tabel geeft informatie omtrent de oplosbaarheid bij verschillende temperaturen (°C) (druk = 1 atm) van een groot aantal anorganische en organische verbindingen in water. De eenheid van de waarden is gram per 100 milliliter, tenzij anders vermeld.

Externe links
 Solubility Database - International Union of Pure and Applied Chemistry / National Institute of Standards and Technology

Referenties
 Chemfinder.com

Oplossing
Scheikundelijsten